Kolonia Lipiny – kolonia w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Złoczew
 Kolonia Lipiny – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Sompolno

Inne znaczenia 

 Lipiny